Andriej Popow (admirał)
 Andriej Popow (aktor)
 Andriej Popow (kulturysta)